Le nom de rivière Hood (ou Hood River en anglais) peut faire référence à :

Rivières
 la rivière Hood, dans l'Oregon, aux États-Unis
 la rivière Hood, dans le Nunavut, au Canada
 la rivière Hood, au Québec, au Canada

Lieux

 Hood River, une ville de l'Oregon, aux États-Unis
 le comté de Hood River, un comté de l'Oregon

Autres
 Hood River, un dialecte de la langue Upper Chinook

Homonymie d'hydronyme